Делафруз Багирова (1987, г. Баку) — азербайджанский художник и педагог, доктор философии в области искусства, член Союза художников, мастер современного батика.

Виография 
Делафруз Багирова родилась в Баку в 1987 году в интеллигентной семье.
В 2004-2008 годах получил высшее образование в Азербайджанской Государственной Художественной Академии, а в 2012 году получил степень магистра театрального декора в Азербайджанском Государственном Университете.  В 2018 году защитил кандидатскую диссертацию по искусству.

Карьера 

Делафруз Багирова известна своими удивительными рисунками на шелке и льне.  Благодаря ее художественному творчеству работы Делафруз Багировой неоднократно привлекали внимание публики на различных местных и международных выставках.

Это включает:

 Выставки в Баку, Азербайджан, Молодые художники, художественная галерея "1969"

 Выставка батика, Международная художественная выставка в Сеуле

 В Южной Корее, России, Турции и Грузии работы Багировой были отмечены различными грамотами и заняли первые места.

 "Фестиваль Веры" в Москве.  Этот успех стал большим стимулом для его дальнейшей деятельности.

Среди его работ триптих «Кони Карабаха» из горячего и холодного батика (2,5х70)

 «Огни Баку» заняли первое место на конкурсах, прошедших в Стамбуле и Баку

 «Древний рай» (2х1 м, горячий и холодный), (представлен на выставке, посвященной Гейдару Алиеву).

 «Мой любимый сад», «Подводный мир» (3х2 м, триптих), «Дерево успеха».

 «Олимпиада» (2х1 м, батик тепло-холод), «Птица Симург» (80х60 см), «Чайки» (2х40 см, чайник (батик тепло-холод)

 "Гранатовое дерево" (1х1м), а так же полотенцесушители.  Это отражено в триптихе «Кони Карабаха» (2,5х70).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Азербайджанские художники покоряют Европу – ФОТО

 Очередная творческая победа Бахрама Багирзаде – ФОТОСЕССИЯ

Художники Азербайджана
Родившиеся в Баку
Персоналии по алфавиту